Il doppio del torneo di tennis Forest Hills Challenger 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Justin Gimelstob e Scott Humphries che hanno battuto in finale Huntley Montgomery e Tripp Phillips 7-61, 3-6, 6-4.

Teste di serie 

 Justin Gimelstob /  Scott Humphries (Campioni)
 Thomas Shimada /  Jim Thomas (primo turno)

 Thomas Blake /  Mark Merklein (primo turno)
 Brandon Coupe /  Dušan Vemić (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Forest Hills Challenger 2003